Bingöl ou l'une de ses graphies peut désigner :

Personnalités 
 Isa Hisan Bingöl (né en 1919) : homme politique et sénateur turc ;
 Yavuz Bingöl (né en 1964) : chanteur turc.

Toponymes

Bingöl, ville et capitale de la province de Bingöl ;
 Bingöl, une circonscription électorale ;
 Bingöl, un village de la province de Sivas ;
 Bingöl, l'une des 81 provinces du pays dont la capitale est Bingöl.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme